Niemcy:
 Gundelsheim – dzielnica Treuchtlingen 
 Gundelsheim – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Gundelsheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Gundelsheim an der Altmühl – dzielnica gminy Theilenhofen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen